«Одинокая леди» () — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Гарольд Роббинс.

Сюжет 
Школьница Джерили Рэндалл мечтает добиться успеха, став писательницей. На одной из вечеринок она знакомится с известным сценаристом Уолтером Торнтоном.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Петера Шашди